«Too Many Puppies» — второй сингл альтернативной рок-группы Primus с их дебютного альбома Frizzle Fry. Это первая песня, когда-либо написанная фронтменом группы Лесом Клэйпулом.

Текст песни 
Песня посвящена теме войны, в ней говорится о солдатах, которые уходят на поле брани слишком молодыми. Здесь пародируется концепция «псов войны» () — «псы» предстают всего лишь щенятами, puppies. Песня написана вскоре после войны в Персидском заливе, в ней затрагивается вопрос насилия на Среднем Востоке.

Музыка 
По сравнению с другими работами Primus «Too Many Puppies» — довольно простая, основанная на гитарном риффе хард-роковая композиция. К песне было планировано снять клип, но после расторжения группой контракта с Interscope Records работа над ним была остановлена. Видео стало раритетом до 2003 года, когда оно вошло на сборник Animals Should Not Try to Act Like People.

Примечания 

Песни Primus
Песни 1990 года
Песни по алфавиту
Синглы 1990 года
Композиции экспериментального рока
Антивоенные песни